Tabladas puede hacer referencia a:
 Tabladas (León), localidad del municipio de Villagatón, provincia de León, España.
 Tabladas (La Rioja), localidad del municipio de Mansilla de la Sierra, La Rioja, España.
 Las Tabladas, localidad del municipio de La Aldea de San Nicolás, provincia de Las Palmas, España.